Gallai Rezső (1904–2014) Magyarország legidősebb férfi állampolgára 2010 és 2014 között
 Gallai Rezső (1939–2014) tatabányai helytörténész